Grazalema puede referirse a:

Grazalema, municipio y localidad de la provincia de Cádiz (España).
Sierra de Grazalema, parque natural entre las provincias de Cádiz y Málaga (España).
Editorial Grazalema